800 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje odbyły się 2 sierpnia, a finał 3 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 38 (39 zgłoszonych) zawodniczek z 32 państw.

Złoty medal zdobyła Katie Ledecky reprezentująca Stany Zjednoczone. Drugie miejsce zajęła Dunka Lotte Friis, a brązowy medal przypadł Lauren Boyle z Nowej Zelandii.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Finał

Bibliografia 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013